Алексие́вич () — белорусская фамилия; образована от имени Алексей.

Известные носители:
 Алексиевич, Илья Леонидович (род. 1991) — белорусский футболист.
 Алексиевич, Светлана Александровна (род. 1948) — белорусская писательница, журналистка. Лауреат Нобелевской премии 2015 года.

См. также 
 Алексеевич

Примечания